

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Rudka-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Rudka-Kolonia – część wsi Rudka w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów